Fécamp Grand'Escale 2022 est un rassemblement maritime qui aura lieu dans l'ancien port morutier de Fécamp, du  au , dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie. En raison de la Pandémie de Covid-19 l'édition de Fécamp Grand'Escale 2020 n'avait pas pu avoir lieu.

Ce festival maritime réunira des petits et grands bateaux traditionnels et classiques, provenant de Normandie, Bretagne et de toute l'Europe du Nord. Durant cette manifestation se déroulera aussi le Concours de chansons de marins du Trophée Hayet.

Patrimoine maritime de Fécamp 
Cette fête populaire se déroulera à partir de trois grandes thématiques maritimes du port de Fécamp : la pêche du hareng, la pêche de la morue par les Terre-neuvas et la construction navale.

Des stands, des expositions, des visites de bateaux, mais aussi des dégustations, des concerts, des spectacles ou des animations musicales que les visiteurs pourront découvrir sur les quais et la digue promenade. Tous les jours un certain nombre de voiliers navigueront dans la rade et sur le littoral et certains embarqueront les visiteurs pour des sorties en mer (les réservations se feront à partir de ) .

Hauts lieux de Fécamp 
 Le Musée des Pêcheries
 Le Palais Bénédictine
 La Chapelle Notre-Dame du Salut de Fécamp

Liste des bateaux déjà prévus 
 Alakaluf , doris, 2016 
 Amitié , ketch marconi, 1981 
 Anny of Charleston, goélette à hunier, 1930 
 Avalon , sloop marconi, 1960 
 Belle Poule, goélette à hunier, 1932 Marine nationale
 Belem, trois-mâts barque, 1896  
 Beluga , sloop houari, 1956 
 Étoile du Roy, trois-mâts carré, 1996 
 Étoile verte, sloop houari, 2016 
 Étoile Molène, dundee thonier, 1954 
 Felix II, dundee, 1959 
 Iris, ketch harenguier, 1916 
 Hydrograaf, bateau à vapeur, 1910 
 Knarr, voile-aviron, 2016 
 Le Français, trois-mâts barque, 1948 
 Man'villais, courlisde la Manche, 1965 
 Le Renard, cotre à hunier, 1991 
 Marie-Fernand, ancien cotre-pilote du Havre, 1894  
 Marie-Madeleine, canot à misaine, 1919 
 Marité, trois-mâts goélette, 1921 
 'Milpat, langoustier, 1962 
  Mise en Seine, Yole de Bantry, 2005 
 Morgenster, brick, 1919 
 Neire Mâove, goélette du Cotentin, 1991 
 Professeur Gosset, ancien cotre-pilote de Fécamp, 1935 
 Quartier Maitre Quentin, cotre aurique, 1947 
 Tante Fine'', dundee, 1961 
 ...

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Manifestations maritimes
 Fête de la mer de Boulogne-sur-Mer
 Fêtes maritimes de Douarnenez

Liens externes 
 Fécamp Grand'Escale 2022 - Site officiel
 Belem, Marité, Étoile du Roy... Un nouveau grand festival maritime à Fécamp en 2022 - Site 76 actu

Rassemblement maritime
Fécamp
2022 en France